Desencanto pode se referir a:
 Desencanto (canção) - uma canção de Marjorie Estiano;
 Desencanto - um filme (Brief Encounter).
 (Des)Encanto - uma série animada de Matt Groening no ar desde 2018. 

Desambiguação